

Анвіль — колишній муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта

Анвіль — громада в кантоні Базель-Ланд